Dave Bright (ur. 1949) – nowozelandzki piłkarz
 David Bright (1956–2021) – botswański trener piłkarski
 David Bright (1957–2007) – amerykański nurek